

Localités
 Saumur, commune française de Maine-et-Loire
 Saumur, hameau de la commune des Cars dans la Haute-Vienne, dans les Monts de Châlus (vestiges d'un prieuré de l'Ordre de Grandmont)

Boissons
 le saumur, vin blanc, rouge ou pétillant produit dans la région de Saumur (voir Vignoble de Saumur)

Culture
 Saumur, une chanson célèbre du groupe de hard-rock français Trust

Navire 
 Saumur, l'épave d'un cargo français navigant sous pavillon allemand, coulé en 1944 au large de Port-Vendres.

Voir aussi
 
 Cadre noir, corps de cavaliers d'élite français, instructeurs à l'École nationale d'équitation.